Штаерман — фамилия.

 Штаерман, Вера Львовна — переводчик художественной и научно-популярной литературы.
 Штаерман, Елена Михайловна (1914—1991) — советский антиковед, специалист по истории Древнего Рима, доктор исторических наук, дочь М. Я. Штаермана.
 Штаерман, Илья Яковлевич (1891—1962) — советский учёный в области механики, член-корреспондент АН УССР (1939), брат Ю. Я. Штаермана.
 Штаерман, Михаил Яковлевич (Мойше-Тейвель Янкелевич) — советский инженер-строитель, механик, доктор технических наук, профессор, брат И. Я. Штаермана.
 Штаерман, Михаил Яковлевич (1904—1983) — украинский советский художник, график, брат Ю. Я. Штаермана.
 Штаерман, Юлий Яковлевич (1895—1978) — грузинский советский инженер-строитель, материаловед, доктор технических наук, брат М. Я. Штаермана.
 Штаерман, Юлий Яковлевич (1888—?) — украинский советский искусствовед и журналист, сотрудник Союзпечати в Харькове, исследователь творчества Т. Г. Шевченко.